En Pologne, Filipy peut désigner :

dans la voïvodie de Mazovie
 Filipy est un village situé dans la gmina de Wierzbno dans le powiat de Węgrów 
 Filipy est un village situé dans la gmina de Krasne dans le powiat de Przasnysz 

dans la voïvodie de Podlachie
 Filipy est un village situé dans la gmina de Wyszki dans le powiat de Bielsk

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Filipy est un village situé dans la gmina de Radoszyce dans le powiat de Końskie